Manusela (lud)
 język manusela